Białoruś:
 Kurhany (sielsowiet Borowlany)
 Kurhany (sielsowiet Szerszuny)
Kurhany – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Ukraina:
 Kurhany 
 Kurhany 
 Kurhany

Zobacz też 
 Kurhan